Die 7. Rugby-Union-Weltmeisterschaft der Frauen fand vom 1. August bis 17. September 2014 in Frankreich statt. Austragungsort sämtlicher Vorrundenspiele war das Centre national du rugby in Marcoussis, während die Spiele der K.-o.-Runde in Paris im Stade Jean-Bouin ausgetragen wurden. Titelverteidiger war Neuseeland, Weltmeister wurde England.

Format 

In drei Vorrundengruppen trafen je vier Teams aufeinander. Die drei Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite qualifizierten sich für das Halbfinale. Die beiden anderen Zweitplatzierten und die zwei besten Drittplatzierten spielten um den fünften Platz, die übrigen Teams um den neunten Platz.

Für einen Sieg gab es vier Punkte, für ein Unentschieden zwei Punkte. Einen Bonuspunkt gab es bei vier oder mehr erzielten Versuchen sowie bei einer Niederlage mit weniger als sieben Spielpunkten Unterschied.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Platzierungsspiele

Um Platz 5 bis 8

Um Platz 9 bis 12

Finalrunde

Halbfinale

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale 

Weltmeister 2014England

Weblinks 

 Website der WM 2014 (englisch)

2014
Rugby 2014
Rugby-Union-Wettbewerb in Frankreich
Sportveranstaltung in Paris
16. Arrondissement (Paris)
Sport (Marcoussis)
Frauenrugbywettbewerb